Prudy (, ukrainisch Пруди) ist ein Ortsname:

in Russland
 Prudy (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Kadgiehnen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Prudy (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Genslack, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Prudy (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Abbarten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Prudy (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Prudy (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow, Oblast Moskau
 Prudy (Moskau, Schatura), Dorf im Rajon Schatura, Oblast Moskau
 Prudy (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Prudy (Orenburg), Dorf im Stadtkreis Orenburg, Oblast Orenburg
 Prudy (Orenburg, Perwomaiski), Siedlung im Rajon Perwomaiski, Oblast Orenburg
 Prudy (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Prudy (Tula), Dorf in der Oblast Tula

in der Ukraine
 in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske, siehe Prudy (Kirowske)
 in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Prudy (Sowjetskyj)
 in der Oblast Sumy, Rajon Putywl, siehe Prudy (Putywl)